Саут-Парк (, перевод на русский — «Южный парк») — название, имеющее несколько значений.

Анимационный сериал 
 South Park («Южный парк») — американский мультсериал.
 Саут-Парк — вымышленный город в штате Колорадо (США), где происходит действие сериала.
 «Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный» — полнометражный фильм, основанный на анимационном сериале «Южный парк».
 Игры, основанные на мультсериале:
 «South Park» — шутер от первого лица компанией Acclaim (1998).
 «South Park» — игра-пинбол.
 «South Park Rally» — гоночная видеоигра
 «South Park: Chef’s Luv Shack» — двумерная видеоигра (1999).
 «Саут-Парк-республиканец» — человек, политические взгляды которого в значительной степени сформированы под влиянием анимационного сериала «Южный парк».
 «South Park Conservatives» — книга Брайана Си Андерсона.

География 
 Саут-Парк — статистически обособленная местность в штате Вайоминг.
 Саут-Парк (Сан-Диего, Калифорния)
 Саут-Парк — высокогорная долина в штате Колорадо
 Саут-Парк-Сити, Колорадо — исторический музей под открытым небом в округе Парк, штат Колорадо.
 Саут-Парк (Луисвилл), Кентукки
 Саут-Парк (Шарлотт), Северная Каролина
 Саут-Парк-Тауншип, Пенсильвания
 Саут-Парк (Хьюстон), Техас
 Саут-Парк (Сиэтл), Вашингтон
 Саут-Парк (Сан-Франциско), Калифорния

См. также 
 Южный парк (значения)